Kangilinaaq bezeichnet:
 Kangilinaaq (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangilinaaq (Berggebiet, Kangaatsiaq), Berggebiet im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangilinaaq (Berggebiet, Maniitsoq) (auch Neriataarfik), Berggebiet im Distrikt Maniitsoq, Grönland